Тайландският бат (, ISO 4217: THB) е паричната единица на Тайланд, емитирана от Тайландската банка. Разделя се на 100 сатанга.

Монети

Банкноти

Външни препратки 
 Монети на Тайланд (каталог и галерия) 

Икономика на Тайланд
Парични единици в Азия